Simataniari (Angkola Barat), een plaats in Indonesië
Simataniari (Pahae Julu), een plaats in Indonesië
Simataniari (Parlilitan), een plaats in Indonesië
Simataniari (Dolok), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing